Курское направление Московской железной дороги — железнодорожная линия от Москвы до Курска через Тулу и Орёл длиной 536 км. Проходит по городу Москве, Московской, Тульской, Орловской и Курской областям.

История 

Участок Москва—Серпухов был открыт в ноябре 1866 года, Серпухов—Тула — в сентябре 1867, Тула—Курск — в сентябре 1868 года.

В 1938 г. была закончена электрификация участка Москва-Курская—Царицыно, в 1939 — Царицыно—Подольск, в 1947 — Подольск—Львовская, в 1953 — Львовская—Серпухов, в 1957 — Серпухов—Скуратово, в 1959 — Скуратово—Курск.

В литературе 
Населённые пункты и станции Курского направления Московской железной дороги (от Ржевской до Серпухова) являются местом действия романа «Происшествие в Никольском» (1972) советского и российского писателя Владимира Викторовича Орлова (1936—2014).

Примечания

Ссылки 
 Железнодорожный справочник
 Расписание электропоездов по участку Москва—Тула и прилегающим маршрутам

Московско-Курский регион Московской железной дороги
Линии Московской железной дороги
Железнодорожный транспорт Москвы
Железнодорожный транспорт Московской области
Железнодорожный транспорт Тульской области
Железнодорожный транспорт Орловской области
Железнодорожный транспорт Курской области